Syméon, ou Siméon ou Simon, est un nom propre qui se réfère à :

Prénom et patronyme 
Syméon ou  ou Simon est un prénom masculin.

Syméon ou Siméon ou Simon est aussi un patronyme

Personnage(s) biblique(s)
 Syméon, ou Siméon ou encore Simon, est un personnage de l'Évangile selon Luc qui apparaît lors de la Présentation au Temple de Jésus de Nazareth.

Saints chrétiens 
Voir

Religieux 
 Syméon de Taibouteh,  moine syriaque, ascète et auteur spirituel ayant vécu au .
 Syméon le Studite  († 987), ou Syméon Le Pieux, ou Syméon Eulabès (le pieux), moine orthodoxe.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce nom 
 Voir 
 Voir 
 Voir

Références